Felttoget i Østafrika er betegnelsen på en række kampe i Østafrika under henholdsvis 1. verdenskrig og 2. verdenskrig. 

Under 1. verdenskrig drejede kampene sig om de tyske kolonier i Østafrika – Se Felttoget i Østafrika (1. verdenskrig), mens de under 2. verdenskrig var centreret omkring de italienske – Se Felttoget i Østafrika (2. verdenskrig).

1. verdenskrig
2. verdenskrig
Slag under 1. verdenskrig
Slag under 2. verdenskrig